La ramure peur désigner :

 la ramure, ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d'un arbre ou d'un arbuste, le houppier comprenant la ramure et le feuillage 
 la ramure, le bois des Cervidés en général
 la ramure, meuble en héraldique représentat deux demi-ramures posées en chevron renversé

Voir aussi 
 Ramification